Монголия се състои от 21 провинции, наричани аймаци. От своя страна всеки аймак се дели на по-малки администативни единици – суми (ед. ч. сум), като в страната те са общо 315. Названието аймак произлиза от тюркската дума за племе. Столицата Улан Батор е единственият град със статут на аймак.

История 
По време на китайската династия Цин, територията на Външна Монголия (от изток на запад) се деляла на ханствата Сецен, Тусхет, Сайн Нойон и Засагт, както и територията Ховд. След второто провъзгласяване на независимостта на Монголия през 1921 г., през 1923 всички аймаци са преименувани както следва: Хан Хентий Улин, Богд Хан Улин, Цецерлег Мандал Улин и Хан Тайшир Улин. Територията Ховд и феодалното владение на монголския лама стават аймаците Чандмани Улин и Делгер Их Улин. В по-голямата си част Монголия запазва административната си структура непроменена чак до 30-те години.

През 1931 г. е предприета нова административна реорганизация, след която се появяват аймаците Ховд, Дьорвьод (преименуван по-късно като Увс), Алтай, Тьов, Дорно Гови, Хентий и Дорнод (по-късно преименуван като Чойбалсан). В края на 30-те и през 40-те са създадени аймаците Баянхонгор, Баян Йолгий, Булган, Дунд Гови, Сухбатар и Селенге.

През 1963 аймагът Чойбалсан е преименуван на Дорнод, а столицата Улан Батор е отделена от аймака Тьов и обособена като отделна административна единица със статут на аймак. Същият статут получават и новосъздадените градове Дархан (създаден през 1961 на територията на аймак Селенге) и Ерденет (създаден през 1975 в аймак Булган). През 1994 два сума от аймак Булган са прехвърлени на новия аймак Орхон, който включва и град Ерденет. През същата година четири сума от аймак Селенге са използвани, за да се създаде аймак Дархан Ул около град Дархан, слагайки край на специалния статус и на двата града. През 1996 след дълги обсъждания е създаден аймак Гови Сюмбер, който е отделен от аймак Дорно Гови.

Аймаци

Суми 
Освен на аймаци Монголия се дели и на суми, които де факто са съставните част на всеки аймак. Единственият аймак, който няма суми е столичният град Улан Батор, който от своя страна се дели на поделения. В страната има 315 суми. В голяма част от аймаците има суми с повтарящи се имена, като те се разграничават като след сума се изписва и аймака към който принадлежи.

Архангай

Баян Йолгий

Баянхонгор

Булган

Дархан Ул 

 Дархан
 Хонгор
 Орхон
 Шарингол

Дорнод

Дорно Гови

Дунд Гови

Гови Алтай

Гови Сумбер 

 Баянтал
 Шивегови
 Сумбер

Хентий

Ховд

Хьовсгьол

Йомньо Гови

Орхон 

 Баян Йондьор
 Жаргалант

Йовьорхангай

Селенге

Сухе Батор

Тьов

Увс

Завхан

Източници